Night Electric Night — третий студийный альбом шведской индастриал-метал-группы Deathstars, выпущенный в 2009 году.

Night Electric Night был записан в основном в Швеции. Тем не менее, альбом был также записан частично в Нью-Йорке. Группа завершила запись альбома в декабре 2008 года.

Список композиций 
 «Chertograd» — 4:45
 «Night Electric Night» — 4:04
 «Death Dies Hard» — 3:21
 «The Mark of the Gun» — 4:02
 «Via the End» — 4:07
 «Blood Stains Blondes» — 3:15
 «Babylon» — 4:18
 «The Fuel Ignites» — 4:00
 «Arclight» — 4:35
 «Venus in Arms» — 4:02
 «Opium» — 3:43

Участники записи 
 «Whiplasher Bernadotte» — вокал
 «Nightmare Industries» — гитара и клавишные
 «Skinny Disco» — бас-гитара и бэк-вокал
 «Bone W Machine» — ударные
 «Cat Casino» — гитара

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Nuclear Blast Records